Перша французька імперія Наполеона I і II, французька держава з 1804 по 1814 і 1815
 Друга французька імперія Наполеона III, французька держава з 1852 по 1870
 Французька колоніальна імперія, територія якої управлялася Францією з 16-го століття до середини 20-го століття
 Франкське королівство, або Франкська імперія Карла Великого , територія, населена франками, конфедерація племен з 481 по 843
Багатозначні терміни
Історія Франції